Нефтебаза — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Железнодорожного сельсовета.

География 
Расположен в северо-западной части края, в 2,5 км к западу от центра сельского поселения поселка Берёзовский.
 Климат
континентальный, средняя температура января составляет −18,7 °C, июля — 22 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 41 %, цыгане — 49 %.

Инфраструктура 
Нефтебаза.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом. Находится на путях железнодорожной линии Карасук — Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги.

Проходит автодорога межмуниципального значения «станция Панкрушиха — Зятьково — Борисовский» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-3204).

Примечания 

Населённые пункты Панкрушихинского района